La Copa Davis 1976 fue la 65.ª edición del principal torneo de tenis masculino por naciones. La ronda final se celebró del 17 al 19 de diciembre. Italia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Chile por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América 

n.p. - no participó

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final 

n.p. - no participó

Final 

Antes de la final, en Italia hubo una gran controversia, ya que muchos no querían que el equipo italiano jugara en el Chile de Pinochet. 
Después de un largo debate, el gobierno y el Comité Olímpico expresaron una opinión favorable para la participación.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1976